Jenišovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien

Jenišovice u Chrudimi, Gemeinde im Okres Chrudim
Jenišovice u Jablonce nad Nisou, Gemeinde im Okres Jablonec nad Nisou
Jenišovice, Ortsteil von Býkev im Okres Mělník
Jenišovice, Ortsteil von Křivsoudov im Okres Benešov